Hoarau ist der Familienname folgender Personen:

 Élie Hoarau (* 1938), französischer Politiker
 Fanny Hoarau (* 1994), französische Fußballspielerin
 Gélita Hoarau (* 1956), französische Politikerin
 Gérard Hoarau (1950–1985), seychellischer Politiker
 Guillaume Hoarau (* 1984), französischer Fußballspieler
 Pauline Hoarau (* 1994), französisches Model